Station Moskva Savjolovskaja, spoorwegstation in Moskou
Savjolovskaja (metrostation), metrostation aan de Serpoechovsko-Timirjazevskaja-lijn in Moskou 
Savjolovskaja (metrostation TPK), metrostation aan de Grote Ringlijn in Moskou